Zanzibar North, North Unguja ou Kaskazini Unguja é uma região da Tanzânia. Sua capital é a cidade de Mkokotoni.

Regiões da Tanzânia